Вильяконансио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 34 км². Население — 72 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Villaconancio
 Villaconancio

Муниципалитеты Паленсии